Ryûzaki Sakuno est un des personnages du manga Le Prince du tennis.

Elle est la petite-fille de Ryûzaki Sumire, l'entraîneuse de l'équipe de tennis de Seishun Gakuen. C'est une jeune fille très timide et très tête en l'air, qui est le premier personnage à rencontrer le héros, Ryôma. C'est le coup de foudre immédiat, bien qu'elle soit incapable de lui dire, mais ne s'avoue pas vaincue

.
Son principal rôle est de faire la pom-pom girl et de démontrer qu'elle n'a aucun sens de l'orientation.
Sa meilleure amie est Osakada Tomoka, dite Tomo-chan.

Personnage de Prince du tennis